The Birth of a Nation steht für:

 The Birth of a Nation, Originaltitel von Die Geburt einer Nation, US-amerikanischer Film von D. W. Griffith (1915)
 The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit, US-amerikanischer Film von Nate Parker